Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

12501–12600. • 12601–12700. • 12701–12800. • 12801–12900. • 12901–13000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája